Вокулёр () — многозначное понятие:

Топоним 
 Вокулёр — город в департаменте Мёз округа Коммерси, Франция.
  — кантон в департаменте Мёз, включающий город Вокулёр.
  — река во Франции, приток Сены.

Фамилия 
 Вокулёр, Жерар Анри де (1918—1995) — франко-американский астроном.
  (род. 1964) — консультант по профессиональной интеграции, она была избрана членом парламента седьмого округа Ивелин на18 июня 2017